Das Damendoppel der US Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Pam Shriver und Natallja Swerawa. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Natallja Swerawa gegen Jana Novotná und Larisa Savchenko-Neiland, das Fernández und Swerawa in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1992